American Dreamer ist der Titel folgender Werke:

 American Dreamer (1984), US-amerikanische Tragikomödie von Rick Rosenthal
 American Dreamer, Originaltitel von Mann der Träume, US-amerikanische Sitcom (1990–1991)
 American Dreamer – Charmante Lügner, US-amerikanischer Jugendfilm von Guy Ferland (1997)
 American Dreamer (2018), US-amerikanischer Thriller von Derrick Borte
 American Dreamer (2022), US-amerikanische Filmkomödie von Paul Dektor